В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Андреа Джегер і Регіна Маршикова виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Кійомура-Хаясі і Бетсі Нагелсен 6-1, 6-3.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чвертьфінал)

 Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)